Луис Мануэль Орехуаэла Гарсия (; род. 20 августа 1995 года, Кали, Колумбия) — колумбийский футболист, защитник бразильского клуба «Сан-Паулу», выступающий на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе».

Клубная карьера 
Орехуэла — воспитанник клуба «Депортиво Кали» из своего родного города. 7 августа в поединке Кубка Колумбии против «Унион Магдалена» Луис дебютировал за основной состав. 6 апреля 2014 года в матче против «Мильонариос» он дебютировал в Кубке Мустанга. В 2014 году он помог команде завоевать Суперкубок, а через год выиграть чемпионат. 21 ноября 2016 года в поединке против «Рионегро Агилас» Орехуэла забил свой первый гол за «Депортиво Кали».

Летом 2017 года перешёл в амстердамский «Аякс». Сумма трансфера составила 3,65 млн евро. 1 сентября сыграл в Эрстедивизи за резервный состав «Йонг Аякс». 20 сентября дебютировал в основе «Аякса» в матче Кубка Нидерландов против команды «Схевенинген». 17 декабря в матче против АЗ он дебютировал в Эредивизи.

В январе 2019 года было объявлено о переходе Луиса в бразильский «Крузейро», арендное соглашение рассчитано до 31 декабря 2019 года. В январе 2020 года был арендован до конца года клубом «Гремио».

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Колумбии Орехуэла занял второе место на молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он принял участие в матчах против команд Чили, Перу, Парагвая, Бразилии, Венесуэлы и дважды Уругвая.

Достижения 
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (1): 2022
  Чемпион Колумбии (1): Апертура 2015
  Победитель Суперлиги Колумбии (1): 2014
  Обладатель Суперкубка Колумбии (1): 2014
  Победитель Первого дивизиона Нидерландов (1): 2017/18
 Серебряный призёр Чемпионата Южной Америки среди молодёжных команд (1): 2015

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»